Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Nowikow
 Boris Nowikow
 Igor Nowikow (astrofizyk)
 Jewgienij Nowikow (ujednoznacznienie)
 Michaił Nowikow
 Nikołaj Nowikow
 Piotr Nowikow
 Siergiej Nowikow
 Siergiej Nowikow (matematyk)
 Szymon (Nowikow)
 Wasilij Nowikow
 Wasilij Iwanowicz Nowikow
 Władimir Nowikow